ROX-Filer — основанный на GTK+ свободный, очень минималистичный файловый менеджер, но при этом сочетающий в себе всё необходимое, который предназначен для Unix-подобных операционных систем. Его можно использовать отдельно (как часть) или вместе с ROX Desktop.

Он используется по умолчанию в таких дистрибутивах как:
 Puppy Linux
 Dyne:bolic
 Fluxbuntu

Возможности 
 Предварительный просмотр в файловом менеджере изображений и видео
 Настройка иконок файлов как для отдельных файлов и папок, так и для всего MIME-типа
 Гибкая настройка для каждого типа файлов одного или нескольких приложений для открытия
 Меню закладок и последних просмотренных каталогов
 Перетаскивание файла из файлового менеджера в открытое приложение влечёт за собой открытие этого файла в приложении
 Перетаскивание файла из приложения, например, изображения из GIMP, сохраняет это изображение в открытой папке
 Автоматическое монтирование каталогов, указанных в /etc/fstab, при их открытии и размонтирование при закрытии (будет выдан запрос на подтверждение)
 Pinboard, аналог рабочего стола в других графических средах. Но в отличие от других сред, где на рабочем столе находятся сами файлы, на pinboard лежат символические ссылки на файлы

Горячие клавиши 
  — открытие в текущем каталоге эмулятора терминала, указанного в настройках
  — ввод пути вручную
  — выбор файлов по маске
  — выбор файлов по условию

Недостатки 
 Отсутствие поддержки не-юникодных локалей, например, ru_RU.KOI8-R

Ссылки 
 Официальная страница
 Описание ROX-Filer на русском 

Свободные файловые менеджеры
Приложения, использующие GTK+